Благовіст — дзвін перед початком церковної відправи, служби
 Благовіст — Благовєст, болгарське ім'я
 Благовіст (космічний апарат)

Примітки